Dharmapala (protecteur ou défenseur du dharma), catégorie de déité courroucée du vajrayana ;
 Dharmapâla, commentateur bouddhiste du ;
 Dharmapala, roi de la dynastie Pala du Bengale (770-810) ;
 Dharmapala, dernier roi du Royaume de Kotte, au Sri Lanka ;
 Anagarika Dharmapala (1864-1933), personnalité bouddhiste indienne.